Виста Алегре има више значења:

 Виста Алегре (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виста Алегре (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виста Алегре (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виста Алегре, Пеор ес Нада (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виста Алегре (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виста Алегре, Ел Меркадито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Алегре (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Алегре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Алегре (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Алегре (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Алегре (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Алегре (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Алегре (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Алегре (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Алегре (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Алегре (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Алегре (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Алегре (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виста Алегре (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Алегре (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Алегре (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику